Джоди Бальфур (, родилась 29 октября 1986 г.) — южноафриканская актриса кино и телевидения, известная своей ролью Глэдис Уитэм в канадском телесериале «Девушки и бомбы»" и Эллен Уэверли Уилсон в космическом драматическом сериале сервиса Apple TV+ «Ради всего человечества».

Ранние годы и образование 
Джоди выросла в Кейптауне, Южная Африка. В начале 2000-х она была соведущей южноафриканского молодёжного телесериала «Bling». Позже она изучала актёрское мастерство в Кейптаунском университете и участвовала в конкурсе «Мисс Южная Африка 2008».

Карьера 
После окончания учёбы в 2009 году Джоди работала актрисой в основном в британских и канадских кино- и телепрограммах.

В 2013 году она получила роль Глэдис Уитэм в канадском телесериале «Девушки и бомбы». Девушка выиграла премию Canadian Screen Award за лучшую женскую роль в телефильме или мини-сериале в 2015 году за роль в последующем телевизионном фильме на основе сериала «Bomb Girls: Facing the Enemy».

В феврале 2015 года Джоди снялась в сериале от телевизионной сети Cinemax «Наёмник Куорри». В 2017 году снялась в роли Жаклин Кеннеди в сериале от компании Netflix «Корона». С 2019 года начала сниматься в космической драме от Apple TV+ «Ради всего человечества».
В апреле 2022 года снялась в футбольном ситкоме от Apple TV+ «Тед Лассо».

Фильмография

Телевидение

Примечания 

Актрисы ЮАР
Выпускники Кейптаунского университета